Bonciani – antica famiglia di Firenze
 Alessio Bonciani – politico italiano
 Francesco Bonciani – letterato e arcivescovo cattolico italiano
 Gaspare Bonciani – banchiere, diplomatico e funzionario italiano